Conférence de Bruxelles du  lors de laquelle la séparation de la Belgique et du Royaume uni des Pays-Bas est entérinée par les grandes puissances en 24 articles, qui poseront les bases du Traité des XXIV articles.
 Conférence de Bruxelles de 1874
 Conférence géographique de Bruxelles (1876)
 Convention de Bruxelles (1890)